Сервијер може да се односи на:

 Сервијер (Горњи Алпи), насељено место у Француској, у департману Горњи Алпи
 Сервијер (Лоара), насељено место у Француској, у департману Лоара